Принс-Альберт  () — город в провинции Саскачеван в Канаде на реке Северной Саскачеване. Город насчитывает 34 138 жителей (2006) (512/км ²) и находится на высоте в 440 м над уровнем моря. Национальный парк Принс-Альберт () расположен в 51 км севернее города Принс-Альберт.

Три бывших премьер-министра Канады представляли в Парламенте избирательный округ «Принц-Альберт»:
 Вильфред Лорье () — 7-й премьер-министр Канады (1896—1911).
 Маккензи Кинг () — 19-й премьер-министр Канады (1921—1926), (1926—1930), и (1935—1948).
 Джон Дифенбейкер () — 13-й премьер-министр Канады (1957—1963).

История
Поселение было основано в 1866 году как пресвитерианская миссия для индейцев кри и названа в честь мужа королевы Виктории.

Источники 

 Город Принс-Альберт 1 
 Город Принс-Альберт 2 

Города Саскачевана